Bębnikąt ist der Name folgender Orte in Polen:

 Bębnikąt (Woiwodschaft Großpolen), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Bębnikąt (Rymań) (deutsch Kölpiner Mühle), Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern
 Bębnikąt (Powiat Stargardzki), Wohnplatz im Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern